St. Johnstone is een Schotse voetbalclub uit Perth in Perth and Kinross.

De club speelde voor het eerste in de hoogste klasse in 1924. In 1971 werd de club derde achter Celtic en Aberdeen FC. Door de 3de plaats mocht de club meedoen aan de UEFA Cup waar in de eerste ronde de Duitse reus Hamburger SV werd uitgeschakeld. In de 2de ronde moest Vasas SC Boedapest eraan geloven, in de 3de ronde was NK Zeljeznicar Sarajevo echter een maatje te groot.

De club degradeerde in 1973 en moest 8 jaar wachten op een terugkeer voor één seizoen, dan volgden enkele degradaties op rij en leek het alsof de club aan zijn einde toe was.

Geoff Brown werd voorzitter en deed het tijd keren, de club kon enkele jaren later opnieuw in 1ste spelen. Maar de club degradeerde opnieuw en keerde in 1997 terug naar eerste. In het seizoen 1998/99 werd de club 3de en won de League Cup en was halvefinalist in de Scottish Cup. Door de 3de plaats mocht de club opnieuw deelnemen aan de UEFA Cup en verloor in de 2de ronde van AS Monaco.

In 2002 zakte de club naar 2de klasse om in 2009 terug naar het hoogste niveau te promoveren.

Erelijst 
 Scottish Football League First Division:
Winnaar (7): 1923/24, 1959/60, 1962/63, 1982/83, 1989/90, 1996/97, 2008/09

 Scottish League Cup: Winnaar (1): 2021
Runner-up (2): 1970, 1999

 Scottish League Challenge Cup:
Winnaar (1): 2007
Runner-up (1): 1996

 Scottish FA Cup:
Winnaar (1): 2014, 2021

Eindklasseringen

|}

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !!  
|- 
| 1999–2000 || 5 || 10 || Premier League || 36 || 10 || 12 || 14 || 36–44 || 42 || 5.996
|- 
| 2000–2001 || 10 || 12 || Premier League || 38 || 9 || 13 || 16 || 40–56 || 40 || 5.408
|-
| 2001–2002 || bgcolor="#FA8072"|12 || 12 || Premier League || 38 || 5 || 6 || 27 || 24–62 || 21 || 4.580
|- 
| 2002–2003 || 3 || 10 || First Division || 36 || 20 || 7 || 9 || 49–29 || 67 || 2.577
|- 
| 2003–2004 || 3 || 10 || First Division || 36 || 15 || 12 || 9 || 59–45 || 57 || 2.634  
|- 
| 2004–2005 || 8 || 10 || First Division || 36 || 12 || 10 || 14 || 38–39 || 46 ||  2.414 
|- 
| 2005–2006 || 2 || 10 || First Division || 36 || 18 || 12 || 6 || 59–34 || 66 || 2.667
|- 
| 2006–2007 || 2 || 10 || First Division || 36 || 19 || 8 || 9 || 65–42 || 65 || 2.813
|- 
| 2007–2008 || 3 || 10 || First Division || 36 || 15 || 13 || 8 || 60–45 || 58 || 2.914
|-
| 2008–2009 || bgcolor="#00FF00"|1 || 10 || First Division || 36 || 17 || 14 || 5 || 55–35 || 65 || 3.516 
|-
| 2009–2010 || 8 || 12 || Premier League || 38 || 12 || 11 || 15 || 57–61 || 47 || 4.717
|-
| 2010–2011 || 8 || 12 || Premier League || 38 || 11 || 11 || 16 || 23–43 || 44 || 3.841
|-
| 2011–2012 || 6 || 12 || Premier League || 38 || 14 || 8 || 16 || 43–50 || 50 || 4.170
|-
| 2012–2013 || 3 || 12 || Premier League || 38 || 14 || 14 || 10 || 45–44 || 56 || 3.712
|-
| 2013–2014 || 6 || 12 || Premiership || 38 || 15 || 8 || 15 || 48–42 || 53 || 3.806
|-
| 2014–2015 || 4 || 12 || Premiership || 38 || 16 || 9 || 13 || 34–34 || 57 || 4.592
|-
| 2015–2016 || 4 || 12 || Premiership || 38 || 16 || 8 || 14 || 58–55 || 56 || 3.880
|-
| 2016–2017 || 4 || 12 || Premiership || 38 || 17 || 7 || 14 || 50–46 || 58 || 4.435 
|-
| 2017–2018 || 8 || 12 || Premiership || 38 || 12 || 10 || 16 || 42-53 || 46 || 3.809
|-
| 2018–2019 || 7 || 12 || Premiership || 38 || 15 || 7 || 16 || 38-48 || 52 || 3.891
|-
| 2019–2020 || 6 || 12 || Premiership || 29 || 8 || 12 || 9 || 28-46 || 36 || 4.091
|-
| 2020–2021 || 5 || 12 || Premiership || 38 || 11 || 12 || 15 || 36-46 || 45 || 0
|-
|}

 In Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, 1/8 = achtste finale, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .Uitslagen vanuit gezichtspunt St. Johnstone FC

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1971/72
|UEFA Cup
|1R
|
|Hamburger SV
|4-2||1-2 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|2R
|
|Vasas SC Boedapest
|2-1||2-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|FK Željezničar Sarajevo
|2-5||1-0 (T)|| 1-5 (U)
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|Q
|
|VPS Vaasa
|3-1||1-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|2.5
|-
|
|
|1R
|
|AS Monaco
|3-6||0-3 (U)|| 3-3 (T)
|-
| 2012/13 || Europa League
| 2Q ||  || Eskişehirspor || 1-3||0-2 (U)|| 1-1 (T) ||0.5
|-
|2013/14 || Europa League
| 2Q ||  || Rosenborg BK || 2-1||1-0 (U)|| 1-1 (T) ||rowspan="2"|2.5
|-
| || || 3Q ||  || FK Minsk || 1-1 <small>(2-3 ns)|| 1-0 (U)|| 0-1 nv (T)
|-
| 2014/15 || Europa League 
| 2Q ||  || FC Luzern || 2-2 <small>(5-4 ns)||1-1 (U)|| 1-1 nv (T) ||rowspan="2"|1.5
|-
| || || 3Q ||  || Spartak Trnava || 2-3||1-2 (T)|| 1-1 (U)
|-
| 2015/16 || Europa League
| 1Q ||  || FA Alasjkert || 2-2 <small>u||0-1 (U)|| 2-1 (T) ||1.0
|-
| 2017/18 || Europa League
| 1Q ||  || FK Trakai || 1-3||1-2 (T)|| 0-1 (U) ||0.0
|-
| 2021/22 || Europa League || 3Q ||  ||Galatasaray SK || 3-5  || 1-1 (U) || 2-4 (T) ||rowspan="2"|1.0
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || PO ||  ||LASK || 1-3 || 1-1 (U) || 0-2 (T)
|-
!colspan=9|Totaal aantal behaalde punten voor UEFA coëfficiënten: 15.0|}

 Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Schotland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

 Records 
 Grootste overwinning: 13-0 tegen Tulloch (Schotse beker) in 1887
 Grootste nederlaag: 12-0 tegen Cowdenbeath in 1928
 Meeste toeschouwers': 29 972 tegen Dundee FC in 1951
 Enige club in Engeland of Schotland met de letter J'' in hun naam.
 Enige Schotse club die Europees ongeslagen is thuis.

Trainer-coaches
 Derek McInnes (2007–2011)
 Steve Lomas (2011–2013)
 Tommy Wright (2013-)

Bekende (oud-)spelers 

  David Bagan
  Jonatan Johansson
  Gavin Price

Externe links 
 Officiële website
 BBC Sport's St. Johnstone page
 Saints MAD
 Temple of Saints

Referenties 

Schotse voetbalclub
Perth (Schotland)